Toponimi celtici d'Italia: i poleonimi localizzati – lista dalla A alla L
 Toponimi celtici d'Italia: i poleonimi localizzati – lista dalla M alla Z